Les Guerriers de l'enfer (I diavoli della guerra), film italien de Bitto Albertini sorti en 1969 ;
 Les Guerriers de l'enfer (Who'll Stop the Rain), film américain de Karel Reisz sorti en 1978 ;